

Događaji

Rođenja 
Filolaj iz Krotona (grč. Φιλόλαος) južnoitalski grčki filozof, astronom i matematičar

Smrti